Le nozze di Figaro – opera lirica in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart
 Le nozze di Figaro –  seconda parte di una trilogia teatrale composta dal drammaturgo francese Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais nel 1778
 Le nozze di Figaro – brano di apertura all'omonima opera di Wolfgang Amadeus Mozart